

Malacologie 
Thyca est un genre de mollusque gastéropode au sein de la famille Eulimidae .

Entomologie 
Thyca est un genre désuet de Lepidoptère de la famille des Pieridae qui est remplacé par le genre Delias.

Références